André Previn (1929-2019) – pianista, compositore e direttore d'orchestra tedesco naturalizzato statunitense
 Charles Previn (1888-1973) – compositore cinematografico, direttore musicale, e direttore d'orchestra statunitense
 Dory Previn (1925-2012) – scrittore e cantante statunitense
 Soon-Yi Previn (1970) – attrice statunitense di origine sudcoreana